El Torneig de Pequín 2018, oficialment conegut com a China Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 29 de setembre i el 7 d'octubre del 2018 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

La tennista danesa Caroline Wozniacki va guanyar el tercer títol de la temporada i per segona ocasió a Pequín (2010). El georgià Nikoloz Basilashvili el segon títol de la temporada i del seu palmarès, ambdós de categoria 500.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018